Clan Ashikaga, clan japonès que es va establir en el shogunat Ashikaga que accedí al shogunat a l'era Muromachi pervivint durant més de dos segles
 Pretendents Ashikaga, grup de sis demandants al tron del Japó, que va governar entre 1331 i 1392
 Shogunat Ashikaga, segon règim feudal militar establert pels shōguns del clan Ashikaga des de l'any 1336 fins al 1573
 Biografies:
 Ashikaga Takauji (1305 - 1358), fundador i primer shogun del shogunat Ashikaga 
 Ashikaga Yoshiaki (1537 - 1597), catorzè i l'últim shogun del shogunat Ashikaga 
 Ashikaga Yoshiakira (1330 - 1367), segon shogun del shogunat Ashikaga 
 Ashikaga Yoshiharu (1511 - 1550), dotzè shogun del shogunat Ashikaga 
 Ashikaga Yoshihide (1538 - 1568), catorzè shogun del shogunat Ashikaga 
 Ashikaga Yoshihisa (1465 - 1489), novè shogun del shogunat Ashikaga 
 Ashikaga Yoshikatsu (1434 - 1443), setè shogun del shogunat Ashikaga 
 Ashikaga Yoshikazu (1407 - 1425), cinquè shogun del shogunat Ashikaga 
 Ashikaga Yoshimasa (1435 - 1490), vuitè shogun del shogunat Ashikaga 
 Ashikaga Yoshimitsu (1358 - 1408), tercer shogun del shogunat Ashikaga 
 Ashikaga Yoshimochi (1386 - 1428), quart shogun del shogunat Ashikaga 
 Ashikaga Yoshinori (1394 - 1441), sisè shogun del shogunat Ashikaga 
 Ashikaga Yoshiteru (1536 - 1565), tretzè shogun del shogunat Ashikaga que va governar entre el 1546 i el 1565
 Ashikaga Yoshizumi, onzè shogun del shogunat Ashikaga que va governar entre el 1494 i el 1508 
 Michio Ashikaga (Prefectura d'Akita, Japó, 1950), futbolista japonès